François Mercier peut désigner :

 François Mercier (1858-1920), entrepreneur et maire de Tronget dans l'Allier ;
 François Mercier (1916-), footballeur professionnel, membre de l'équipe de France en 1942 ;
 François Mercier (1891-1963), homme politique français, ancien député de Saône-et-Loire ;
 François Mercier (1923-2010), avocat québécois, Officier de l'Ordre du Canada.